Битка код Ниша може да се односи на:
 битку код Ниша 268. године између Римског царства и Гота
 битку код Ниша 1443. године између Османског царства и Србије и Угарске.
 битку код Ниша 1689. године између Османског царства и Аустрије